The Price of Silence (1916), een Amerikaanse film onder regie van Joe De Grasse
The Price of Silence (1917), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd
The Price of Silence (1959), een Britse film onder regie van Montgomery Tully